¡All-Time Quarterback! – progetto musicale solista di Ben Gibbard
 ¡All-Time Quarterback! – EP di Ben Gibbard del 1999
 ¡All-Time Quarterback! – album di Ben Gibbard del 2002